Шотландский язык:

 Шотландский язык (кельтский), также известный как гэльский
 Шотландский язык (германский), также известный как скотс или англо-шотландский
 Шотландский вариант английского языка (Scottish Standard English или Standard Scottish English)